est une expression anglophone signifiant « tête de taureau », pouvant faire référence à :

Cinéma 

 Bullhead, un film belge réalisé par Michaël R. Roskam, sorti en 2011.

Musique 

 Bullhead, un album des Melvins sorti en 1991.

Autres 

 Bullhead City, une ville située aux abords du fleuve Colorado dans le Comté de Mohave en Arizona au Sud-Ouest des États-Unis.